Race with the Devil (videospel), een videospel voor de Commodore 64.
Race with the Devil (film)